Никола́й Серге́евич Потапо́в:
 Потапов, Николай Сергеевич (1925—1985) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Потапов, Николай Сергеевич (род. 1990) — российский боксёр-профессионал.